Alberto Boscolo – docente, storico e medievista italiano
 Andrea Boscolo – calciatore italiano
 Arnaldo Boscolo – commediografo italiano
 Cristian Boscolo – calciatore italiano
 Enore Boscolo – calciatore italiano
 Giorgio Boscolo – calciatore italiano
 Romina Boscolo – contralto italiano